Amerikai Egyesült Államok
 Allenville (Illinois)
 Allenville (Michigan)
 Allenville (Missouri)
 Allenville (Wisconsin)